Ван Хогстратен, в дореволюционном написании Гогстратен ():

 Хогстратен, Яков ван (Jacob van Hoogstraaten, 1454—1527) — инквизитор в Кёльне, глава партии обскурантов, осмеянной в «Письмах тёмных людей» («Epustolae obscurorum virorum»).
 Хогстратен, Дирк ван (Dirck van Hoogstraten, 1596—1640) — голландский исторический живописец. Его сын:
 Хогстратен, Самюэл ван (1627—1678) — голландский живописец, сын Дирка.

Примечания